Inter-nacionalna liga 2014/15 je tretja sezona hokejske Inter-nacionalne lige, v kateri je nastopalo šest klubov iz Avstrije in pet iz Slovenije. Prvi naslov prvaka je osvojil klub EHC Lustenau, ki je v finalu premagal VEU Feldkirch.

Sodelujoči klubi

Redni del

Prvi krog

Drugi krog

Zgornja skupina

Spodnja skupina

Končnica

Viri 
 Redni del
 Končnica

2014
2014 v športu
2015 v športu